Santa María del Monte kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Santa María del Monte, Mexiko, Delstaten Mexiko, Zinacantepec,

Spanien 

 Santa María del Monte de Cea (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar